William Henry White (1838-1896), architecte britannique installé à Paris dans les années 1860 ;
  (1845-1913), ingénieur naval britannique de l'Amirauté ;
 William Henry White  (1865-1930), homme politique canadien.

Homonymie
Homonymie de patronyme